Монро има више значења:
 Округ Монро (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Монро (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Монро (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Монро (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Монро (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Монро (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Монро (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Монро (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Монро (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Монро (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Монро (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Монро (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Монро (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Округ Монро (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Монро (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Монро (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Округ Монро (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Монро (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Монро (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Монро (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Монро (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Монро (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Монро (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Монро (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Монро (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Монро (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Монро (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Монро (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Монро (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Монро (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Монро (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Монро (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија

 Џејмс Монро, амерички председник
 Мерлин Монро